Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Peter McNamara 4-6 6-7 7-6 6-3 7-6.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Peter McNamara (finale)
 José Higueras (semifinali)
 Balázs Taróczy (terzo turno)
 Andrés Gómez (semifinali)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Víctor Pecci (secondo turno)

 Peter McNamara (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (terzo turno)
 Mats Wilander (quarti di finale)
 Assente
 Chris Lewis (terzo turno)
 Heinz Günthardt (terzo turno)
 José Higueras (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1982